Towers ist der Familienname folgender Personen:

 Constance Towers (* 1933), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Frank Towers (1917–2016), US-amerikanischer Offizier und Zeitzeuge des Holocaust
 Gordon Towers (1919–1999), kanadischer Politiker
 Harry Alan Towers (1920–2009), britischer Filmproduzent und Drehbuchautor

 Julie Towers (* 1976), australische Hockeyspielerin
 Kirsten Moore-Towers (* 1992), kanadische Eiskunstläuferin
 Lee Towers (* 1946), niederländischer Sänger
 Liddle Towers (1936–1976), britisches Opfer von Polizeigewalt
 Myke Towers (* 1994), puerto-ricanischer Rapper

Siehe auch:

 Tower